Violet Santangelo, znana także jako Tule Livingston Dillow (3 lipca 1946 – 3 marca 2004) – amerykańska piosenkarka, pierwsza żona Warrena Zevona.

Zevon i Santangelo tworzyli pod koniec lat 60. duet Lyme & Cybelle; najbardziej znaną ich piosenką było Follow Me (1966). Zevon poświęcił żonie m.in. piosenkę Tule's Blues (album Wanted Dead or Alive, 1969).

Amerykańskie wokalistki
Urodzeni w 1946
Zmarli w 2004